Batave est un nom pouvant désigner :

 les Bataves, peuple germain ;
 les Néerlandais, notamment de manière officielle entre 1795 et 1806, sous la République batave ;
 le nom porté par le stathouder des Provinces-Unies, Guillaume V d'Orange-Nassau (Willem V Batavus van Oranje en Nassau, 1748-1806), prince de Nassau-Dietz, prince d'Orange-Nassau ;

Maison de Nassau